Elida je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Zapadne Grčke.

Općine i zajednice 

Do 2006., Elida je bila podijeljena u dvije pokrajine: Elida i Olimpija. 

Elida